Elden (Nederland), een Betuws dorp dat sinds 1966 is opgenomen als wijk van de gemeente Arnhem, provincie Gelderland
Elden (Turkije), een dorp in het Turkse district Orta